Fortuna ima više značenja:
 Fortuna
 Fortuna, Avellino
 Fortuna, Vicenza